Флаг городского поселения «Рабочий посёлок Земе́тчино» Земетчинского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих вертикальных полос: зелёной и красной. Поверх линии деления полос изображена свёкла из герба рабочего посёлка: в зелёной части жёлтая, в красной — белая».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба рабочего посёлка Земетчино.

Земетчино было основано как село Рождественское в 1684 году. Первые поселенцы занимались сельским хозяйством, бортничеством, охотой, кожевенным, дегтярным промыслами. Развитию села способствовало его расположение на Керенском тракте, а в 1893 году здесь была проведена железнодорожная ветка.

Изображение сахарной свёклы, изменяющей цвет с жёлтого (золотого) на белый (серебряный) аллегорически показывает полный цикл: от выращивания свёклы (золото — символ урожая) на зелёных полях до окончательной переработки с получением сахара (белый цвет — цвет сахара). Красный цвет символизирует особый технологический процесс связанный с теплом, позволяющий получить из свёклы сахар. Изображение сахарной свёклы также указывает, что в Земетчино располагается сахарный завод, один из старейших в России, построенный в 1849 году.

Жёлтый цвет (золото) это также цвет солнца, богатства, урожая и плодородия, эликсира жизни.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты и совершенства.

Зелёный цвет — это цвет природы, означает плодородие полей и символизирует, жизнь, здоровье, возрождение.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты, праздника.

Примечания 

Флаги городов России
Флора в геральдике